Dexter er et latinsk tillægsord, som betyder "på den højre side, dygtig, heldig, positiv, ordentlig, montering".

Dexter henviser også til:
 Dexter (spillested) – spillested i Odense, opkaldt efter Dexter Morgan
 Dexter i dexter og sinister – et udtryk inden for heraldik, som henviser til placeringen til højre eller venstre for våbenbæreren
 Dexter cattle – en kvægrace
 Dexter School – en privat drengeskole i Brookline, Massachusetts i USA
 Dexter (robot) – robotforskningsprojekt af Anybots

Personer 

Efternavn
 Al Dexter (1905 – 1984) – amerikansk country-musiker og sangskriver
 Brad Dexter (1917 – 2002) – serbisk-amerikansk skuespiller
 Caroline Dexter (1819 – 1884) – engelsk-australsk forfatter og feminist
 Charles O. Dexter – amerikansk rhododendron-udvikler
 Colin Dexter, OBE (født 1930) – engelsk krimi-forfatter
 Darrell Dexter – canadisk politiker
 Elliott Dexter (1870 – 1941) – amerikansk skuespiller
 Felix Dexter – engelsk skuespiller, komiker og forfatter
 James Dexter – amerikansk fodboldspiller
 Samuel Dexter (1761 – 1816) – tidligere skatteminister i USA

Fornavn
 Dexter (producer) – electronica-producer fra Holland
 Dexter (rapper) (født 1973) – brasiliansk rapper
 Dexter Blackstock (født 1986) – engelsk fodboldspiller
 Dexter Dalwood (født 1960) – engelsk kunstner
 Dexter Fletcher (født 1966) – britisk skuespiller
 Dexter Freebish – rockband fra Texas i USA
 Dexter Gordon (1923 – 1990) – amerikansk tenor- og sopransaxofonist
 Dexter Holland (født 1965) – forsanger i bandet The Offspring
 Dexter Jackson (bodybuilder) – professionel Bodybuilder fra Jacksonville i USA
 Dexter Vines – amerikansk tegneserie-forfatter
 Dexter B. Wakefield – assisterende professor ved Southern Illinois University

Fiktion 
 Dexters Laboratorium – en amerikansk tegnefilmsserie fra 1996 – 2003
 Dexter Morgan – fiktiv seriemorder i Jeff Lindsays bøger
 Dexter (TV serie) (2006–nu) – en amerikansk dramaserie
 Dexter – fiktiv figur i Star Wars -universet.
 Dexter – tidligere navn for Dex-Starr, et medlem af Red Lantern Corps i DC Comics-serieuniverset
 Dexter – kaldenavn for Pokédex i første sæson af Pokémon

Steder 
Amerikas Forenede Stater
 Dexter, Georgia
 Dexter, Iowa
 Dexter, Kansas
 Dexter, Maine
 Dexter, Michigan
 Dexter, Minnesota
 Dexter, Missouri
 Dexter, New Mexico
 Dexter, New York
 Dexter City, Ohio
 Dexter, Oregon
 Dexter, Wisconsin
 Dexter (community), Wisconsin
 Dexter Township, Michigan
 Dexter Township, Minnesota
Canada
 Dexter, Ontario

Skibe 
 USRC Dexter – navnet på flere skibe i United States Revenue Cutter Service
 USCGC Dexter – navnet på flere skibe i USAs kystvagt

Se også 
 Dextral – betegnelse for gevindretning eller relativ retning mod højre
 Dextre – to-armet robot fra Den Internationale Rumstation
 Dextrose – sukkerstoffet druesukker også kaldet glukose